Wilhelm Kritzinger (1890-1947), Duits jurist
 Pieter Hendrik Kritzinger (1870-1930), Zuid-Afrikaans generaal